Columnothyrium är ett släkte av svampar. Columnothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Columnothyrium